Степан Ананьин: Ананьин, Степан Андреевич (1875—1942) — российский психолог, педагог, философ, профессор Киевского университета (с 1912).
 Ананьин, Степан Константинович (1904—1960) — военный лётчик, Герой Советского Союза.